Джо́зеф Виджа́й (, , более известный под мононимом Виджа́й; род. 22 июня 1974 года) — индийский киноактёр и закадровый исполнитель, занятый в индустрии кино на тамильском языке.

Ранние годы и семья 
Родился 22 июня 1974 года в семье режиссёра  и закадровой певицы . У него была младшая сестра Видья, которая умерла в возрасте двух лет.

Карьера 
Виджай начал сниматься в кино ещё ребёнком, играя детские роли в фильмах своего отца. Первую главную роль он исполнил в 18 лет в фильме . Начиная со своего третьего фильма , он сам стал исполнять некоторые песни в музыкальных номерах.
Первым большим хитом в его карьере стала кинолента  , являющаяся ремейком фильма на малаялам того же режиссёра.
Она же принесла ему первую премию —  за лучшую мужскую роль.
Виджай также получил специальный приз данной премии в 2007 году за роль в фильме .

Впоследствии он ещё не раз снимался в ремейках, и почти все они имели успех в прокате или у критиков. Среди них —  (1998),  (2000),  и Badri (2001), «Молодёжь» (2002), Vaseegara (2003),  (2004),  (2005),  (2007), «Охранник»,  (2011) и  (2012).
За роль в «Хулигане» он был впервые номинирован на Filmfare Awards South. На эту премию он претендовал ещё два раза с фильмами 
и «Кинжал», причём второй раз не только как ведущий актёр, но и как закадровый исполнитель.

С 2011 года все его фильмы становились кассовыми хитами, пока в 2015 году актёр не снялся в фэнтези-фильме , на производство которого было потрачено 118 крор (1.18 млрд рупий).
Картина не смогла компенсировать высокий бюджет и провалилась в прокате.
Однако уже следующий фильм  исправил положение, войдя в десятку самых кассовых фильмов на тамильском языке. В начале 2017 года вышел фильм Bairavaa, который получил положительную оценку и тоже вошёл в десятку кассовых фильмов года на тамильском языке. В том же году вышел фильм Mersal, где он сыграл тройную роль: деревенского борца и двух его сыновей — врача и фокусника. Фильм также имел коммерческий успех.

Личная жизнь 
Актёр женился на ланкийской тамилке Сангите Сорналингам 25 августа 1999 года. У пары есть двое детей: сын Джейсон Санджай (род. 2000) и дочь Дивья (род. 2005). Виджай — католик по вероисповеданию.

Фильмография

Примечания 

Закадровые исполнители кино на тамильском языке